Мурпарк () город в штате Калифорния, США. Город стал 62 «лучшим местом для жизни» в США (9 в Калифорнии) по версии журнала Money в 2007 году.

История 
Первоначально территория Мурпарка была населена племенем Чумаш (). В 1795 году эта земля, ещё принадлежащая Испанской империи, была отдана трём братьям — Джавьиру, Патрицио и Мигелю Пико.

Мурпарк был основан Робертом Поиндекстером в 1887 году одновременно с созданием двух школ. Позже, в 1904 году, он был соединён с железной дорогой, проходившей по тоннелю через горы Санта Сюзана. От этого, Мурпарк резко увеличился в населении.

В 1912 году в Мурпарке открывается первая высшая школа, в 1921 году открывается отдельное здание для школы, которое, однако, сильно пострадало от землетрясения в 1933 году.

В 1913 году, в Мурпарк проводится электричество. Телефон же появляется лишь в 1952 году. 12 ноября 1957 года Мурпарк оказывается одним из первых городов, который получил электричество от ядерной энергии, хоть и на очень короткое время. В 1972 году жители смогли звонить на длинные расстояния без телефонных операторов.

11 сентября 1967 года открывается Колледж Мурпарка, который был основан в 1963 году.

Мурпарк получил статус города 1 июля 1983 года. Он стал десятым городом округа Вентура. После получения статуса были открыты ещё несколько школ.

Название 
Точное происхождение названия «Мурпарк» не известно, однако большинство исследователей считают, что название произошло от мурпарковского абрикоса, который растёт в этой местности. В своё время, мурпарковский абрикос происходит от поместья Мурпарк в английском графстве Хартфордшир, в котором начали разводить эти фрукты.

География и население 
Мурпарк расположен в южной части штата Калифорния, чуть севернее города Лос-Анджелес. Он располагается на берегах реки Аррайо-Семи. Площадь города составляет 49,9 км², из них 0,6 км² приходится на воду.

В 2000 году население Мурпарка составляло 31 415 человек, из них 15 678 мужчин и 15737 женщин. Средний возраст горожан составляет 31,5 год, однако, среди возрастных групп, больше всего людей от 35 до 44 лет.

Национальный состав города представлен белыми американцами (74,4 %), азиатами (5,6 %), афроамериканцами (1,5 %), коренными американцами (0,5 %), гавайцами (0,1 %), и другими народностями (13,9 %). Испанское или латинское происхождение имеют 27,8 % жителей.

Почти все жители города (31 403 из 31 415) живут в собственных домах, которых в городе 8994. В среднем в одном доме живут 3,49 людей, а средний размер семьи составляет 3,71 человека.

Работу имеют 15 799 человек старше 16 лет, это 72,5 % от всего трудоспособного населения. Средний доход владельцев домов равен 76 642 долларам США, а доход семьи 78 909 $. Доход на душу населения равен 25 383 $. Людей, чей доход ниже прожиточного минимума, — 75, семей — 4,3 %.

Транспорт 
В Мурпарке есть одноимённая железнодорожная станция, которая обслуживается компаниями Amtrak и Metrolink. Станция находится в северной части города.

Через город проходят два государственных шоссе Калифорнии - №23 и №118.

В Мурпарке есть своя собственная автобусная система, которая называется «Moorpark City Transit».

Образование 
Уровень образования в Мурпарке выше чем в среднем по стране - высшую школу заканчивали 15 208 людей, это 84,7 % от числа жителей, и это на 4,3 % больше чем в среднем по США. Из них степень бакалавра имеют 6140 человек (34,2 от населения; на 9,8 % больше чем по с ране). Вторым языком, кроме английского, владеют 8164 человека (28,3 % от населения; на 10,4 % больше чем по стране).

Интересные факты 
 В Мурпарке в 2005 году были обнаружены останки мамонта. Их возраст насчитывает пол-миллиона лет.

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 Информация о населении Мурпарка на сайте Бюро переписи населения США 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Вентура